Иван Иванович Лукьянов () — советский футболист; футбольный судья международной категории (1963).

Биография 
Начинал играть на позиции нападающего в 1937 году в юношеской команде КИМ. В 1939 году провёл один матч в чемпионате СССР — 18 октября в составе московского «Металлурга» вышел на замену в гостевой игре против ЦДКА (1:6).

Участник Великой Отечественной войны с декабря 1941 года. Начал войну солдатом воздушно-десантных войск летом 1942 года под Сталинградом. Был ранен и вернулся в строй под Старой Руссой. После тяжёлого ранения руки провёл в госпитале восемь месяцев. Перенеся несколько сложных операций, был признан годным к нестроевой службе. С декабря 1944 года служил линейным надсмотрщиком роты связи 173 батальона аэродромного обслуживания 14 РАБ. Май 1945 года встретил в Кенигсберге. После дополнительных операций был признан инвалидом войны.

В 1945—1949 годах играл во втором эшелоне первенства СССР за ВМС. Осенью 1948 года поступил в Институт физкультуры, играл за местную команду. Завершив учёбу, работал преподавателем на кафедре футбола (1950—1983).

С 1952 года — футбольный судья. В 1954—1973 годах в качестве главного судьи провёл 190 матчей чемпионата СССР. Главный арбитр финального матча Кубка СССР 1972. В качестве главного арбитра провёл два матча еврокубков, игру отборочного турнира чемпионат мира 1962 ГДР — Венгрия. В общей сложности в его активе более двадцати международных игр.

Работал инспектором матчей.

Награды 
Медаль «За отвагу» (1945)

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (1945)

Орден Отечественной войны 1-й степени (1985)

Достижения, звания 
 Судья всесоюзной категории (03.05.1956).
 Судья международной категории (1963).
 В списках лучших судей сезона 11 раз: 1953, 1959—1962, 1964, 1965, 1967, 1971—1973).
 Памятная золотая медаль за судейство более 100 матчей в чемпионатах СССР.
 Знак «Почётный судья по спорту» (1977)
 Заслуженный работник физической культуры РСФСР (1983).

Примечания

Литература

Ссылки 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Металлург» Москва
Игроки ФК ВМС Москва
Футбольные судьи СССР
Судьи всесоюзной категории
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Преподаватели Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Участники Сталинградской битвы
Воздушные десантники Великой Отечественной войны